Университет Южной Бретани — французский университет, относится к академии Рен, расположен в городах Ван и Лорьян. Основан в 1995 году.

История 
История университета начинается в 1961 году с создания школы права и экономики в городе Ванн. В 1970 и 1971 году открываются университетские технологические институты в городах Ванн и Лорьян. Согласно государственному плану "Университет 2000" в 1995 году на базе этих трех учреждений открывается новый университет - Университет южной Бретани.

Структура 
В состав университета южной Бретани входят 3 факультета, 2 института и Национальная высшая школа инженеров Бретань-Юг.

Факультеты:
 Факультет права, экономики и менеджмента.
 Факультет филологии, языков, гуманитарных и общественных наук.
 Факультет точных наук и инженерии.

Институты:
 Университетский институт технологии города Ванн.
 Университетский институт технологии города Лорьян.

См. также 
 Образование во Франции

Ссылки 
 сайт университета

Примечания 

Южная Бретань
Южная Бретань
Ван (город, Франция)